Callum Watson (ur. 6 października 1989 r. w Sydney) – australijski biegacz narciarski, zawodnik klubu Cooma Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Callum Watson pojawił się w sierpniu 2004 roku, podczas zawodów Pucharu kontynentalnego Australia/Nowa Zelandia w Perisher Valley (Australia), gdzie zajął 18. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 grudnia 2008 roku w Davos, gdzie zajął 78. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył. Jego największym sukcesem jest 39. miejsce w Tour de Ski 2010/11.

Jego rodzeństwo Aimee i Ewan również uprawiali biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Watson nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 wyniki
 sochi2014.olympics

Przypisy 

Australijscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Sydney